Никола́й Красно́в:
 Краснов, Николай Георгиевич (род. 1952) — чувашский поэт и переводчик, главный редактор чувашского сатирического журнала «Капкӑн».
 
 
 
 Краснов, Николай Фёдорович (лётчик) (1914—1945) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.